Xəzər steht für:
 Xəzər (Rayon), Stadtbezirk von Baku
 Xəzər (Neftçala), Ort im aserbaidschanischen Bezirk Neftçala